Assedio di Itami – avvenuto nel 1574
Assedio di Itami – avvenuto nel 1579